Levoncourt, commune française de la Meuse
 Levoncourt, commune française du Haut-Rhin

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France